Джек Рейнор (англ. Jack Reynor; нар. 23 січня 1992, Лонгмонт, Колорадо, США) — ірландський актор.
 Джордж Рейнор, Джордж Сідней Рейнор ( , 13 січня 1907, Хойланд, Велика Британія — 24 листопада 1985, Бакстон, Велика Британія) — англійський футболіст.